Primeiro impeachment de Donald Trump — processo de destituição de 2019 sob a acusação de abuso de poder e obstrução do Congresso
Segundo impeachment de Donald Trump — processo de destituição de 2021 sob a acusação de incitamento à insurreição